Bute kan syfta på:

 earl av Bute – titel i Skottland

Geografi

Australien 

 Bute (ort), South Australia, Barunga West,

Storbritannien 

 Buteshire, historiskt grevskap i Skottland, Argyll and Bute, 
 Isle of Bute, ö i Argyll and Bute, Skottland, 

Robotskapade Australienförgreningar